Mao Amin (chino: 毛阿敏 nacida en 1962), es una cantante china conocida bajo el título de "honorofic" de Dajieda ( "Big Sister"), "fue una de las más famosas de China y las más altos estrellas del pop femenino" por "la mitad de la década de 1990. En 2001, fue una de las 36 artistas chinas y los actrices que han sido recogidas en una serie de sellos postales emitidos" en apoyo de la candidatura de Pekín para acoger los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En diciembre de 2006, "La prensa china ha informado de que la reconocida cantante china, Mao Amin y su marido han dado la bienvenida a segundo hijo en su familia, un hermanito para su hija de dos años de edad."

Carrera

Fondo musical a mediados de la década de 1980 
Amin, junto con su compañero el cantante Liu Huan, entre los nombres de los hogares chinos en todo el mundo", eran "discípulos" del "educador vocal de renombre" Deng Zaijun.

Popularidad a finales de 1980 
Mientras Nimrod Baranovitch escribe que Amin se hizo famosa por su "poderoso y desinhibido" de voz, En la Federación de Mujeres de China sostiene que "se hizo famosa después de ganar el tercer puesto en el Eisteddfod Internacional yugoslavo Musical conocida como la hoja verde y la raíz. Fue el mayor honor que una cantante de pop chino había recibido nunca en una competencia internacional. Pero Mao se hizo aún más conocida por cantar en la Gala del Festival de Primavera. Además, su actuación en 1988 para el Año Nuevo chino de televisión, fue la celebración de hecho que canto como la cantante muy popular en la China continental. A finales de 1980, Amin" ganó dos mil yuanes para una actuación única como la destacada estrella del pop más grande de China. The New Straits Times describió como" la cantante más popular de China, que conserva un sabor nacionalista entre sus canciones, "y" como cantante de pop más importante de la China durante los últimos cuatro años antes de 1990.

En 1989
En 1989, "Amin, la estrella del pop más grande de China, fue capturada y va al Beijing Evening News para participar en actuaciones menores de la tabla de pagos en Harbin. En el escándalo, fue multado con 34.000 yuanes y obligados a pagar 15.000 yuanes en impuestos atrasados.

Transformación en 1990 
A raíz de sus problemas legales, Amin sufrió una transformación hacia la música, aparentemente feminista, como en 1994 sobre su sencillo "Real Woman" fuera de su álbum homónimo. Estos esfuerzos de mediados de los años 1990 recibió críticas por carecer de un espíritu y el poder de la obra en la década de 1980.

Filmografía

Apariciones en programas

Referencias

Enlaces externos

Cantantes de la República Popular China
Nacidos en Shanghái